Rangavis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aristidis Rangavis (1884–??), griechischer Sportschütze
 Kleon Rangavis (1842–1917), griechischer Gelehrter, Dramatiker und Diplomat